Letterbox steht für:

 angepasstes Videoformat mit Balken oben und unten, siehe Letterbox und Pillarbox
 eine traditionelle Form der Schnitzeljagd, siehe Letterboxing
 Letterbox Filmproduktion, Hamburger Fernsehfilm-Produktionsgesellschaft